Blandford kan syfta på:

Australien 

 Blandford (ort i Australien), New South Wales, Upper Hunter Shire,

Storbritannien 

 Blandford Forum, ort, England, Dorset,

USA 

 Blandford, Massachusetts, ort,